Султанський Мордехай Йосипович (1785—1878) — старший газзан і вчитель в Чуфут-Кале та Херсоні, гахам в Луцьку.
 Султанський Йосип Ісаакович (1851—1924) — старший газзан і вчитель-меламед в Києві.
 Султанський Ісаак Мордехайович (1824—1899) — старший газзан і вчитель-меламед на Півдні Росіїйської імперії.
 Султанський Павло Олександрович — український дипломат.
Прізвища
Караїмські прізвища